Dotter kan avse:

Dotter – en kvinnlig avkomma i förhållande till sina föräldrar
Dotter – ett trivialnamn för oljedådra
Dotter (artist) (1987–), en svensk sångare/artist från Värmland